Кераца Петрица е българска болярка, съпруга на деспот Срацимир и майка на цар Иван Алексанъдр.

Родословие 

По отношение на родословието на Кераца Петрица доцент Петър Николов-Зиков изказва интересно предположение. Според неговото изследване Кераца принадлежи не към рода на Асеневци, а към една от най-старите и благородни византийски фамилии, тази на Синадините, сродени с династията на Комнините. Според д-р Николов-Зиков тя е сестра на Теодор Синадин и съответно дъщеря на Йоан Комнин Ангел Дука Синадин и след неосъществения ѝ годеж с българския цар Тодор Светослав е омъжена за друг високопоставен български аристократ – Срацимир. Пак според него царският произход на Иван Александър по линия на Асеневци се извежда съответно не по линия на майка му Кераца Петрица, а именно по линия на баща му Срацимир, за който обикновено се допуска, че е с неизвестен произход

Деца 
Кераца-Петрица е омъжена за деспот Срацимир. От него тя има 5 деца, някои от които играят важна роля в политическия живот на Балканите през 14 в.:
 Иван Александър, бъдещ цар на България;
 Елена Българска, бъдеща кралица на Сърбия;
 Иван Комнин, бъдещ деспот на Валона;
 Михаил, бъдещ деспот на Крън;
 Теодора.

Резиденция 
Обикновено се приема, че резиденцията на Кераца Петрица е била в старопланинската Крънска крепост, център на владенията ѝ. Изповядвала е католицизма, за което свидетелства едно запазено писмо на папа Бенедикт XII до Кераца Петрица от 13 юли 1337 г., в което той благодари на Кераца, че се е обърнала към католицизма, и я призовава да положи усилия и за обръщането на сина ѝ Иван Александър, наречен от папата magnifcum virum Alexandrum regem Bulgariae. В писмото си папа Бенедикт XII се обръща към Кераца като към „дукесата на Карнона“. Изследвайки този откъс от писмото на Бенедикт XII до Кераца Петрица, историкът Йордан Андреев изказва виждането, че владенията на Кераца Петрица са се намирали в областта Карвуна (дн. Каварна), което може да обясни „латинската вяра“ на деспотицата, тъй като черноморският басейн е област на усилена дейност на католическите ордени. Тази хипотеза е възприета и доразвита от Пламен Павлов, Георги Атанасов и др. Освен това не могат да бъдат пренебрегнати и тесните връзки на Карвунското (Добруджанското) деспотство с Република Генуа и Венеция.

Към края на живота си Кераца Петрица вероятно отново се връща в лоното на православието, тъй като паметта на "...благочестивата деспотица Кераца, майка на великия цар Иван Александър, приела след това ангелски [монашески] образ и наречена Теофана..." е почетена в Бориловия синодик.

Бележки

Източници 
 
 
 
 

Българска аристокрация
Втора българска държава
Шишмановци